Tenisový turnaj ATP Farmers Classic 2011 se konal ve dnech 25.–31. července v americkém Los Angeles venku na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 700 000 USD.

Lotyš Ernests Gulbis vyhrál turnaj, když ve finále porazil Mardy Fishe 5–7, 6–4, 6–4. Stal se tak prvním nenasazeným šampiónem od roku 2007, kdy zde triumfoval Radek Štěpánek.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Prvbní čtyři nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Mardy Fish (finále)
  Juan Martín del Potro (čtvrtfinále)
  Marcos Baghdatis (2. kolo)
  Thomaz Bellucci (čtvrtfinále)
  Xavier Malisse (1. kolo)
  Dmitrij Tursunov (1. kolo)
  Grigor Dimitrov (2. kolo)
  Igor Kunicyn (čtvrtfinále)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Robby Ginepri
  Tommy Haas
  Steve Johnson

Následující hráč získal výjimku pro start v hlavní soutěži:
  Ryan Harrison

Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
  Laurynas Grigelis
  Greg Jones
  Daniel Kosakowski
  Tim Smyczek

Pavouk

Finálová fáze

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (1. kolo)
  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (1. kolo)
  Mark Knowles /  Xavier Malisse (vítězové)
  Jonatan Erlich /  Andy Ram ''(semifinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
LA Tennis Open
Tenis v USA v roce 2011